Staying Alive
Staying Power
Staying a Life
Staying Alive (trilha sonora)

Desambiguação